Соревнования по лёгкой атлетике на Играх Содружества 2014 года проходили с 27 июля по 2 августа на стадионе «Хэмпден Парк». Старт и финиш марафонской дистанции находились на территории парка Glasgow Green.

Призёры

Мужчины

Мужчины-паралимпийцы

Женщины

Женщины-паралимпийцы

Допинг 
Проба А ботсванской бегуньи на дистанции 400 метров Амантле Монтшо дала положительный результат. В её крови обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. 4 августа пройдёт повторное тестирование, будет взята проба Б, по результатам которой решится дальнейшая судьба спортсменки.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014